Praia da Pedreira (Rio Grande do Sul) — praia no estado do Rio Grande do Sul, Brasil
Praia da Pedreira (Vila Franca do Campo) — praia no concelho de Vila Franca do Campo, Açores, Portugal

Desambiguações de praias